Карайбіда Анатолій Васильович (1960—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Карайбіда Сергій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.

Примітки